Arroyo Tala ist der Name folgender Flüsse:

 Arroyo Tala (Arroyo Cardozo), Fluss im Departamento Tacuarembó, Uruguay
 Arroyo Tala (Arroyo Maciel), Fluss in Uruguay
 Arroyo Tala (Arroyo del Sauce), Fluss in Uruguay
 Arroyo Tala (Arroyo Pavón), Fluss im Departamento San José, Uruguay